

Alimentazione 
 Canestrelli – biscotti
 Canestrelli novesi – biscotti tipici novesi
 Canestrelli – nome comune dei Aequipecten opercularis, molluschi bivalve

Persone 
 Fernando Canestrelli – calciatore italiano
 Leandro Canestrelli – psicologo italiano